

Sigle 
 Nano-emissive display  – schermo basato su nanotubi di carbonio
 National Endowment for Democracy  – organizzazione non-profit statunitense
 Nuclear Event Detector – Rivelatore di Evento Nucleare, dispositivo di sicurezza installato sui velivoli militari

Cinema 
 Ned  – film australiano del 2003

Onomastica 
 Ned  – diminutivo dei nomi propri di persona Edward, Edmund, Edgar o Edwin

Televisione 
Ned - Scuola di sopravvivenza  – serie televisiva statunitense
Ned  – protagonista della serie televisiva Pushing Daisies
Ned  – personaggio della serie televisiva The Tribe
Ned Flanders  – personaggio della serie animata I Simpson
Ned Branks  – personaggio della serie televisiva Ghost Whisperer - Presenze

Musica 
 NED – Nostra Etichetta Discografica

Codici 
 NED – codice nazionale del CIO dei Paesi Bassi
 ned – codice ISO 639-3 della lingua nde-gbite